Oblicuo designa aquello que se aparta de la horizontal, hace referencia a:

Geometría
 Ángulo oblicuo, ángulo que no es recto;
 Triángulo oblicuángulo, triángulo que no es rectángulo
 Cono oblicuo, cono de base no perpendicular a su generatriz;
 Cilindro oblicuo, cilindro de bases no perpendiculares a su generatriz;
 Oblicua elemento geométrico que no es paralelo ni perpendicular a otro dado.

Anatomía 
 Músculo oblicuo externo del abdomen y Músculo oblicuo interno abdominal, en la parte anterolateral del abdomen.
 Músculo oblicuo superior y Músculo oblicuo inferior, componen la musculatura extrínseca del ojo.

Gramática
 Barra oblicua: (\), un signo de puntuación.
 En lingüística, el caso oblicuo u objetivo, es un caso gramatical.

Además
 Falange oblicua, formación o técnica de combate.
 Proyección oblicua, tipo de proyección gráfica.
 Oblicuidad (probabilidad), tercer momento de la distribución;
 Oblicuidad de la eclíptica, en astronomía, ángulo de inclinación que presenta el eje de rotación de la Tierra con respecto a una perpendicular al plano de la eclíptica.